Torvalds bezeichnet:

 Linus Torvalds (* 1969), Softwareentwickler, Initiator des freien Betriebssystemkerns Linux, Sohn von Nils Torvalds
 Meta Torvalds (1922–2012, vollständiger Name Elin Margareta Torvalds), finnlandschwedische Journalistin und Frau von Ole Torvalds
 Nils Torvalds (* 1945), finnlandschwedischer Politiker und Mitglied des Europaparlaments, Sohn von Ole Torvalds und Vater von Linus Torvalds 
 Ole Torvalds (1916–1995), finnlandschwedischer Poet, Journalist und Übersetzer, Vater von Nils Torvalds
 Sofia Torvalds (* 1970), finnlandschwedische Schriftstellerin und Journalistin
 Tove Torvalds (geborene Monni) sechsfache finnische Karatemeisterin, verheiratet mit Linus Torvalds
 einen nach Linus Torvalds benannten Asteroiden, siehe (9793) Torvalds